Atlanta, capitale dello Stato della Georgia

Cinema 
 Atlanta – film del 2007 diretto da Harold Ramis

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Atlanta – città della Contea di Logan, Illinois
 Atlanta – città della Contea di Hamilton, Indiana
 Atlanta – città della Contea di Cowley, Kansas
 Atlanta – villaggio della Parrocchia di Winn, Louisiana
 Atlanta – città della Contea di Macon, Missouri
 Atlanta – villaggio della Contea di Phelps, Nebraska
 Atlanta – città della Contea di Cass, Texas
 Atlanta – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Musica 

 Atlanta – album dei Porcupine Tree del 2010

Televisione 
 Atlanta – serie televisiva del 2016 trasmessa da FX

Navi 
 Atlanta – piroscafo da carico italiano (in precedenza austroungarico) varato nel 1908

Pagine correlate 
 Atalanta
 USS Atlanta